Lijst van musea in Limburg (België), een lijst van musea in de Belgische provincie Limburg
 Lijst van musea in Limburg (Nederland), een lijst van musea in de Nederlandse provincie Limburg